Всеобщие выборы в Замбии проходили 27 декабря 2001 года для избрания президента и депутатов Национальной ассамблеи. В результате правящее Движение за многопартийную демократию одержало победу, получив 69 из 150 мест в Национальном собрании, а его кандидат Леви Мванаваса победил на президентских выборах.

Результаты выборов оспаривались основными оппозиционными партиями, включая Объединённую партию национального развития, которая, по утверждениям многих наблюдателей, победила на выборах. Как местные, так и международные наблюдатели за выборами указали на серьёзные нарушения в ходе кампании и выборов, включая фальсификацию результатов голосования, некорректную регистрацию избирателей, неравное и предвзятое освещение в СМИ и ненадлежащее использование Движением за многопартийную демократию государственных ресурсов. В январе 2002 года три кандидата от оппозиции обратились в Верховный суд с ходатайством об отмене победы Мванавасы. Хотя суд согласился с ошибками в ходе выборов, в феврале 2005 года он постановил, что нарушения не повлияли на результаты, и отклонил петицию.

Результаты

Президентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею

Примечания 

Замбия
Выборы в Замбии
2001 год в Замбии
Декабрь 2001 года